Lada Togliatti kan avse:

 HK Lada Toljatti – en ishockeyklubb i staden Toljatti i Ryssland
 FC Lada Togliatti – en fotbollsklubb i staden Toljatti i Ryssland
 GK Lada – en handbollsklubb i staden Toljatti i Ryssland